Bomber (album) - album van Motörhead
 Bomber (1995), Britse film uit 1995 
 Dive Bomber - Amerikaanse film uit 1941
 Hospital Bombers - Nederlandse band

 Bomber Harris - zie Arthur Harris
 Bomber Brown - zie Jordan Brown (snookerspeler)